Sumenep (regentschap), bestuurlijke regio op Oost-Java
 Sumenep (stad) of Kota Sumenep, hoofdstad van de regio Sumenep